problem NP (ang. nondeterministic polynomial) – problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie można zweryfikować w czasie wielomianowym
 nawozy NP – nawozy mineralne zawierające azot (N) i fosfor (P)
 fraza nominalna (ang. noun phrase lub nominal phrase) – grupa pojęciowa rzeczowników

Zobacz też 
 Np i np